Хесус Мартинез има више значења:

 Хесус Мартинез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Мартинез (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Мартинез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Мартинез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Мартинез (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Мартинез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Мартинез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хесус Мартинез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику